Kraton kan betrekking hebben op:
Kraton (geologie), een stabiel, zeer oud deel van een continent;
Kraton (paleis), een Javaans type paleis;
Kraton (onderdistrict), een onderdistrict in Jogjakarta;
Kraton (scheikunde), een familie van elastomeren.
Kraton Polymers, een bedrijf dat deze produceert

 Kraton (Bangkalan), een bestuurslaag in Indonesië
 Kraton (Kraton), een bestuurslaag in Indonesië
 Kraton (Krian), een bestuurslaag in Indonesië
 Kraton (Mojo), een bestuurslaag in Indonesië
 Kraton (Tegal Barat), een bestuurslaag in Indonesië
 Kraton (Yosowilangun), een bestuurslaag in Indonesië